Das Abierto de Tenis Mifel 2022 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. August 2022 in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Washington, D.C. die Citi Open statt, die jedoch im Gegensatz zum Abierto de Tenis Mifel, welches zur ATP Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Der Titelverteidiger aus dem Vorjahr war im Einzel Cameron Norrie und im Doppel Hans Hach Verdugo und John Isner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 822.110 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 920.625 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. und 31. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Cabo San Lucas